Wheelmap.org — онлайн карта, которая позволяет находить и отмечать места, доступные для маломобильных (колясочников, пожилых людей, родителей с детскими колясками и т. п.). Карта была создана на основе данных OpenStreetMap в 2010 году по инициативе Рауля Краутхаузена и некоммерческой организации «Sozialhelden» (Социальные Герои).

Нa карте помечены здания, вокзалы и общественные туалеты, оборудованные для маломобильных (инвалидов-колясочников). Контент доступен на сайте и на мобильной платформе (iOS, Android). Проект награжден .

Система светофора 
Пользователи просто маркированы в соответствии с системой светофора:

Серый цвет означает отсутствие информации об объекте.

Примечания

Ссылки 
 Сайт проекта
 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wheelmap
 Wheelmap: the wheelchair accessibility crowdsourcing platform, Mobasheri, A., Deister, J. & Dieterich, H. Open geospatial data, softw. stand. (2017) 2: 27. doi:10.1186/s40965-017-0040-5
 Mapping places for wheelchair users , 2014 

Туризм
Инвалидность
Средства реабилитации
Программное обеспечение для Android
Программное обеспечение для iOS
Совместное создание карт
Сайты, лицензированные по Creative Commons
Средства реабилитации для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата
Проекты социального предпринимательства